MP3‐плеер — буквально, цифровой проигрыватель звука, сжатого с потерями кодеком MP3.

 Плеер для прослушивания звуковых файлов, которое часто называют так из‐за распространённости во времена первых таких проигрывателей поддержки только MP3.
 FM-модулятор — устройство для воспроизведения аудиофайлов, записанных на флеш-накопителе, с помощью автомобильного радиоприёмника.
 Программа для проигрывания звуковых файлов с поддержкой MP3.
 Первый MP3_плеер был придуман в 1996 году, сейчас они могут не только воспроизводить файлы в MP3 но и подключаться к радио и даже включать секундомер.